Bursztynka (ptak)
 Bursztynka (ślimak)